Alibori bezeichnet:

 Alibori, Département in Benin
 Alibori (Fluss) in Benin